Европейский маршрут E262 — автомобильная дорога в Восточной Европе на территории России, Латвии и Литвы. Начинается в Литве в городе Каунас и заканчивается в городе Остров в Псковской области.

Основные города: Каунас, Укмерге, Даугавпилс, Резекне, Остров.

Примечания

Ссылки 
 UN Economic Commission for Europe: Overall Map of E-road Network (2007)

Дороги Латвии
Дороги Литвы
Европейские маршруты
Европейские маршруты России
Автомобильные дороги Псковской области